Município de Berlin pode referir-se a algum dos seguintes lugares nos Estados Unidos:

 Município de Berlin (condado de Cass, Dacota do Norte), um município localizado no condado de Cass.
 Município de Berlin (condado de Sheridan, Dacota do Norte), um município localizado no condado de Sheridan.
 Município de Berlin (condado de Wells, Dacota do Norte), um município localizado no condado de Wells.
 Município de Berlin (Illinois), um município localizado no condado de Bureau.
 Município de Berlin (condado de Ionia, Michigan), um município localizado no condado de Ionia.
 Município de Berlin (condado de Monroe, Michigan), um município localizado no condado de Monroe.
 Município de Berlin (condado de St. Clair, Michigan), um município localizado no condado de St. Clair
 Município de Berlin (Minnesota), um município localizado no condado de Steele.
 Município de Berlin (Nova Jérsia), um município localizado no condado de Camden.
 Município de Berlin (condado de Delaware, Ohio), um município localizado no condado de Delaware.
 Município de Berlin (condado de Erie, Ohio), um município localizado no condado de Erie.
 Município de Berlin (condado de Holmes, Ohio), um município localizado no condado de Holmes.
 Município de Berlin (condado de Knox, Ohio), um município localizado no condado de Knox.
 Município de Berlin (condado de Mahoning, Ohio), um município localizado no condado de Mahoning.
 Município de Berlin (Pensilvânia), um município localizado no condado de Wayne.